Duncan Oughton (Karori, 14 de junho de 1977) é um ex-futebolista profissional neo-zelandês, que atuava como volante.

Carreira 
Duncan Oughton se profissionalizou no Columbus Crew.

Seleção 
Duncan Oughton integrou a Seleção Neozelandesa de Futebol na Copa das Confederações de 2003.

Títulos 
Nova Zelândia
Copa das Nações da OFC: 2002 e 2008

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1977
Naturais de Wellington
Futebolistas da Nova Zelândia
Futebolistas do Columbus Crew Soccer Club
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009